Mystriosuchini es una tribu extinta de arcosaurios similares a cocodrilos, los fitosaurios. Al igual que otros fitosaurios, los pseudopalatinos vivieron durante el Triásico Superior. El nombre se deriva del género Mystriosuchus.

Un reciente análisis filogenético encontró que los géneros Pseudopalatus, Mystriosuchus, Redondasaurus y Nicrosaurus eran mistriosuquinis.

Filogenia
A continuación se muestra un cladograma basado en Stocker (2012):

Referencias

Phytosauria